Пемба — острів в Індійському океані, в архіпелазі Занзібар, Танзанія
 Пемба Південна — один з танзанійських регіонів у складі Занзібарської автономії
 Пемба Північна — один з танзанійських регіонів у складі Занзібарської автономії
 Пемба — місто, регіон Кабу-Делгаду, Мозамбік
 Пемба — селище, Медведевський район, Марій Ел, Росія